Cyclops igneus – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1874 roku przez rosyjskiego zoologa Michaiła Jurjewicza Poggenpola (1849-1915).

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops igneus Poggenpol, 1874. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1874 roku